Ли На је освојила турнир. У финалу је савладала Франческу Скјавоне са 6:4, 7:6. Овом победом Ли На је постала прва Азијка која је освојила гренд слем титулу у појединачној конкуренцији.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Види још 
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мушки парови
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — женски парови
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 2011.